Wasił Spasow (1919-1996) – bułgarski piłkarz i trener, były selekcjoner reprezentacji Bułgarii
 Wasił Spasow (ur. 1971) – bułgarski szachista